Ця стаття містить інформацію про стадію плей-оф Ліги Європи УЄФА 2013–2014.

У плей-оф візьмуть участь 32 клуби: 24 клуби, що зайняли перші два місця в групах на груповому етапі, і 8 клубів, що зайняли 3-і місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Вказаний час: до 29 березня — CET (UTC+1), після цього — CEST (UTC+2).

Календар 
Жеребкування усіх етапів відбудеться в Ньйоні, Швейцарія.

Формат 
Плей-оф включає 32 команди, 24 з яких зайняли перші два місця в групах на груповому етапі турніру, і 8 клубів, що зайняли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Кожен двобій, крім фіналу, складається з двох матчів, де кожна команда грає по одному матчу вдома. Команда, яка забиває більше голів за сумою двох матчів проходить в наступний раунд. Якщо забито однаково голів, то діє правило голу на чужому полі, тобто та команда, яка забиває більше голів на виїзді, проходить далі. Якщо і цей показник рівний, то грається тридцять хвилин додаткового часу, який ділиться на дві п'ятнадцятихвилинних тайми. Правило виїзного гола також застосовується під час додаткового часу, тобто, якщо є голи, забиті в додатковий час і загальний результат як і раніше рівний, команда гостей проходить далі. Якщо не забито жодного гола в додатковий час, переможець визначається в післяматчевих пенальті. Фінал складається з одного матчу. Якщо в кінці основного часу фіналу рахунок рівний, то назначається додатковий час, а потім і післяматчеві пенальті, якщо рахунок лишається рівним.

Кваліфіковані команди 
Перед початком плей-офу клуби було поділено на сіяні та несіяні. До сіяних віднесли 12 переможців груп, а також чотири кращі команди, що потрапили в турнір з Ліги чемпіонів. 12 команд, що зайняли на груповому етапі другі місця і чотири гірших команди з Ліги чемпіонів стали несіяними. Під час жеребкування 1/16 фіналу кожна зсіяних команд отримає в жереб несіяну команду, при цьому сіяна команда другий матч проводить вдома. Команди з однієї групи чи однієї країни не можуть потрапити один на одного. З 1/8 фіналу жеребкування стає повністю сліпим.

Сітка турніру

1/16 фіналу 

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

Півфінали 

|}

Перші матчі

Другі матчі

Фінал

Примітки 

Ліга Європи УЄФА 2013—2014